Otani se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Yoshio Otani
 Hironao Otani